Top Gospel é uma gravadora gospel brasileira que foi fundada em 1996, mas apenas em 2000 deu início efetivamente às suas atividades. À princípio, sua sede era localizada na Barra da Tijuca, RJ.

Em 2003, a gravadora ousou fazer algo até então inédito no mercado fonográfico evangélico brasileiro: baixou consideravelmente o preço de praticamente todo seu catálogo a fim de combater a pirataria, conseguindo assim, ganhar mais espaço em suas vendagens.

Em 2009, a gravadora abriu falência, mas logo em 2011, o jovem empresário Dr. Emerson da Silva Reis comprou-a e relançou sua marca no mercado fonográfico gospel brasileiro, modernizando e ampliando a gravadora.

Artistas que já fizeram parte do cast da gravadora
 Álvaro Tito
 Arimatéia
 Banda Tempus
 Beatriz
 Claudinho Maciel
 Chris Durán
 Ed Wilson
 Emerson Reis
 Fruto Sagrado
 Gisele Nascimento
 Marcos Antônio
 Marta Valéria
 Mattos Nascimento
 Melosweet
 Os Levitas
 Os Nazaritos
 Promises
 Roberta Di Angellis
 Sérgio Lopes
 Waldecy Aguiar
 Wanderley Cardoso

Ver também
Álbuns lançados pela Top Gospel

Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 1996